Лия Михайловна Перфилова — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1918 году. Член КПСС.

С 1938 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1938—1981 гг. — комсомольский и партийный работник в городе Москва, первый секретарь Фрунзенского райкома КПСС города Москвы, заведующая отделом Московского горкома КПСС.

Делегат XXII съезда КПСС.

Умерла в Москве в 1986 году.

Ссылки 
 Перфилова 
 ОДН80 

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС